František Josef Rakousko-Toskánský (4. února 1905, Vídeň – 9. května 1975, Vídeň) byl rakouský arcivévoda a vévoda madridský z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byl devátým potomkem arcivévody Leopolda Salvátora Toskánského a španělské princezny Blanky, dcery madridského vévody Karla Bourbonského.

Po první světové válce roku 1918 opustil s rodinou Rakousko a emigroval do Španělska, kde se v roce 1926 stal oficiálně španělským občanem. Jeho jméno poté znělo „von Habsburg y Bourbon“. Stál v čele španělských karlistů a užíval titulu madridského vévody. Byl inženýrem elektrotechniky a také pracoval jako pilot. V období II. světové války pobýval v USA, kde se živil jako bytový architekt. Od roku 1955 žil opět v Rakousku a pracoval v zemědělském a lesnickém oboru. Pohřben byl v italském Terstu v katedrále San Giusto.

Manželství a potomci 
František Josef byl dvakrát ženatý a obě jeho manželství byla morganatická:
 První manželství uzavřel v Londýně roku 1937 s Marthou Baumerovou.
 Podruhé se oženil v Curychu v roce 1962 s Marií Elenou Seunigovou. Z tohoto svazku se narodila jedna dcera:
 Patricia Federica (* 23. dubna 1963)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage
 http://www.genealogics.org/getperson.php?personID=I00015212&tree=LEO

František Josef Toskánský
František Josef
František Josef Toskánský
František Josef
Narození v roce 1905
Narození 4. února
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1975
Úmrtí 9. května
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v Terstu
Muži